

Geografia
Am Sack – città e sottoprefettura del dipartimento di Batha Orientale, Ciad 
Šack – cittadina dell'oblast' di Rjazan', Russia
Isola Sack – isola dell'arcipelago Windmill, Antartide

Persone
Erna Sack (1898-1972) – cantante lirica tedesca
Peter Sack (1979) – ex pesista tedesco

Altro
Johnny Sack, pseudonimo di John Sacramoni – personaggio della serie televisiva I Soprano
Sack – termine del football americano per indicare il placcaggio del quarterback
Sack – unità di misura di volume